Нарофо́минская у́лица (Наро-Фоминская у́лица) — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Наро-Фоминская улица — улица в Москве.
 Нарофоминская улица — улица в Нижнем Новгороде.

Украина 
 Нарофоминская улица — улица в Донецке.
 Нарофоминская улица — улица в Харькове.